Тренер місяця англійської Прем'єр-ліги () — нагорода найкращому тренеру Прем'єр-ліги, що вручається за підсумками кожного місяця протягом ігрового сезону. Переможець попереднього місяця визначається в першу або другу п'ятницю наступного місяця. Як правило, переможця визначають спонсори Прем'єр-ліги (зараз це «Barclays»).

Список переможців 

Ключ

Багатократні переможці 
Нижчен наведені тренери, які отримали нагороду більш, ніж один раз.

  *   Позначено нинішнього тренера Прем'єр-ліги
 Курсивом позначено тренерів, які ще продовжують працювати на професіональному рівні

Нагороди за національністю 
Після нагороди за вересень 2022

Нагороди за клубами 
Після нагороди за вересень 2022

Примітки

Див. також 
 Тренер сезону англійської Прем'єр-ліги
 Гол місяця англійської Прем'єр-ліги

Джерела 

Футбольні нагороди в Англії